Евге́ний Никола́евич Я́ковлев:
 Яковлев, Евгений Николаевич (1919—1971) — Герой Советского Союза.
 Яковлев, Евгений Николаевич (род. 1931) — советский нефтяник и газовик. Заместитель министра Газпрома СССР. Герой Социалистического Труда.